Бейтс () — англомовне прізвище а також, топонім.

Прізвище 
Персоналії
 Барбара Бейтс (; 1925—1969) — американська акторка.
 Кеті Бейтс (; 1948) — американська акторка, володарка премій Оскар та Золотий Глобус.
 Лефті Бейтс (, уроджений Вільям Г. Бейтс, ; 1920—2007) — американський блюзовий гітарист.
 Тайлер Бейтс (; 1965) — американський музичний продюсер та композитор.
 Шон Бейтс (; 1975) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Персонажі
 Норма Бейтс () — вигаданий персонаж американського кіно-серіалу жахів Психо (студії Universal) за мотивами однойменного роману Роберта Блоха.
 Норман Бейтс () — вигаданий персонаж, психопат, який страждає на роздвоєння особистості, створений письменником Робертом Блохом.

Топонім 
 Бейтс () — округ (графство) у штаті Міссурі, США.

Див. також 
 Мотель Бейтса (телесеріал)
 Мотель Бейтса

Англійські прізвища